Asbjørnsen est un patronyme norvégien, dérivé du prénom Asbjørn, notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (née en 1976), chanteuse de jazz norvégienne ;
 Kristin Asbjørnsen (née en 1971), chanteuse et compositrice norvégienne ;
  (né en 1963), réalisateur et producteur de film norvégien ;
 Peter Christen Asbjørnsen (1812–1885), écrivain, savant folkloriste et naturaliste norvégien ;
  (1867–1954), sculpteur norvégo-américain.

Notes et références